Монголо-чешские отношения — двусторонние дипломатические отношения между Монголией и Чехией. Чехия имеет посольство в Улан-Баторе, а Монголия — в Праге. Официально отношения были установлены 25 апреля 1950 года.

История 

К 1980 году Чехословакия была вторым торговым партнёром Монголии, перед СССР. После распада Чехословакии в 1992 году монголы в 1993 году установили дипломатические отношения уже с Чехией.

К 1990 году объем торговли резко сократился, но на долю Чехословакии приходится 1 % общего импорта Монголии. Официально посольство Чехии в Улан-Баторе было открыто лишь в 1999 году. В 2002 году чешское правительство подготовило проект по обеспечению водой жителей монгольского аймака Дундговь. В ходе проекта планировалось построить завод по очистке воды в столице аймака — городе Мандалгоби. К 2005 году объём двусторонних отношений достиг 5 миллионов долларов.

В 2009 году монгольские палеонтологи подготовили экспедицию в пустыне Гоби и предпочли американским, швейцарским и германским палеонтологам чешских.

Примечания 

Чехия
Монголия